De afkorting voor International Bank Account Number, gebruikt in het grensoverschrijdend betalingsverkeer
 Iban (volk), een  groep op het Indonesisch/Maleisische eiland Borneo.